«Трон: Насле́дие» (; также известен как TR2N и Tron 2) — американский фантастический фильм в жанре киберпанк, снятый студией Walt Disney Pictures и выпущенный в 2010 году. Сиквел фильма «Трон» 1982 года, частично основанный на сюжете видеоигры «Tron 2.0». Режиссёрский дебют Джозефа Косински; режиссёр предыдущего фильма Стивен Лисбергер выступил в качестве продюсера. Джефф Бриджес играет роль Кевина Флинна, а Гаррет Хедлунд играет взрослого сына Флинна, по имени Сэм.

3 сентября 2009 года Walt Disney Pictures объявила, что фильм появится в кинотеатрах 17 декабря 2009 года. Запланированная дата выхода фильма совпала с датой выхода «Аватара» Джеймса Кэмерона, с которым «Трон», по мнению создателей, должен был соперничать по бюджету и по кассовым сборам. Поэтому «Трон: Наследие» был выпущен в широкий прокат годом позже — 17 декабря 2010 года. Кинофильм демонстрировался в форматах Disney Digital 3D, Real D 3D и IMAX 3D. 

Фильм окупился в прокате, заработав в два с половиной раза больше своего бюджета, но получил смешанные отзывы критиков: как и оригинальный «Трон», продолжение хвалили за спецэффекты и критиковали за сюжет. Тем не менее, как и оригинал, фильм оказал влияние на культуру, став одной из первых картин, возродивших в 2010-е интерес к неоновой эстетике 1980-х.

Сюжет 
Сэм Флинн, технически одарённый 27-летний сын Кевина Флинна, начинает расследовать исчезновение своего отца и оказывается втянутым в тот же мир жестоких программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. Вместе с помощницей Кевина отец и сын пускаются в рискованное путешествие по кибервселенной, которая стала ещё более совершенной и чрезвычайно опасной.

Старый друг Кевина Алан Брэдли получает сообщение на пейджер с отключённой телефонной линии из старого зала игровых автоматов Флинна под названием «FLYNN’S» (У ФЛИННА). Сэм направляется туда и обнаруживает потайную комнату, скрытую за игровым автоматом «ТРОН» с работающим компьютером. Пробуя разобрать и выяснить последние действия отца, он случайно активирует лазер, который оцифровывает его. Так Сэм попадает в кибервселенную, созданную его отцом.

Сэм попадает в плен к защитным программам и приговаривается к гладиаторским играм. Он убивает двух противников в поединке на дисках, но его побеждает чемпион игр Ринслер. Узнав что Сэм является пользователем, а не программой, Ринслер выдаёт его лидеру мира — КЛУ (Копирующая личностная утилита), киберклону Кевина, способному мыслить, который захватил власть над системой. Клу заставляет Сэма состязаться с ним в гонках на светоциклах, но Сэма спасает некая Кворра. Она увозит его в пространство вне территории, контролируемой Клу, вглубь территории, называемой Периферией, где находится убежище Кевина.

Пожилой Кевин (в мире Сети прошло уже несколько тысяч «циклов» (часы в Системе были лишь минутами снаружи) за 20 лет реального времени) объясняет сыну, что он создал этот мир с помощью Клу и Трона (программа, созданная Аланом Брэдли для старой Системы и перемещённая Флинном в новую). В системе сами по себе возникли разумные существа «изоморфы» (изоморфные алгоритмы, сокращенно ИЗО), новая форма жизни с очень развитым корневым кодом, электронным ДНК, что для Кевина было чудом. Однако Клу, которого Кевин запрограммировал на создание совершенного мира, посчитал, что изоморфам нет места в совершенной системе, и уничтожил их всех. Кевин бежал от Клу и не успел вернуться до закрытия портала в реальный мир. Он потребляет массу энергии и не будет стоять открытым вечность и, подобно сейфу, может быть открыт только снаружи.

Оказывается, что сообщение на пейджер Алану послал Клу, чтобы заманить Сэма в Сеть и открыть портал, а затем захватить диск Кевина. Без его диска, даже при условии, что портал будет открыт, никто не уйдёт из Системы, а с таким диском может любой. Разочарованный бездействием отца, Сэм пытается уговорить Кворру помочь ему и она дает координаты некоего Зюса, эксцентричного владельца клуба «Конец строки», и Сэм едет обратно в Сеть по указанным ему координатам. Там он находит Кастора, который и оказывается Зюсом. Оказывается, что Зюс работает на Клу и вскоре Сэма окружают гвардейцы Клу, но его спасают Кворра и Кевин. При этом Кворра, защищая Сэма, лишается руки и переходит в «режим бездействия», а Зюс заполучает диск Кевина. Трое героев сбегают на борту транспортной программы «Солнечный парусник», который направляется к порталу. Клу узнаёт, что Флинн, Кворра и Сэм не погибли, а смогли сбежать, забирает диск Кевина у Зюса и уничтожает последнего вместе с его клубом. Кевин восстанавливает повреждённую часть кода Кворры. Сэм, наблюдая за процессом узнает, что она является последней из изоморфов. После своей перезагрузки Кворра восхищённо слушает рассказы Сэма о реальном мире.

Вместо портала герои попадают на огромный корабль Клу. Регулятор, где он исправляет (удаляет и переназначает в своих целях) программы, создавая армию для захвата реального мира, чтобы сделать и его «совершенным». Кворра жертвует собой, чтобы дать возможность Сэму и Кевину добраться до портала. Увидев, как Ринслер берёт её в плен, Кевин узнаёт в нём исправленного Трона. Сэм пробивается в кабинет Клу, забирает диск отца и спасает Кворру. Кевин конфискует светолёт, и все трое улетают на нём к порталу. Клу и Ринслер летят за ними на истребителях-светолётах. После яростной перестрелки Ринслер готовится сбить героев, но в последний момент вспоминает, что он — Трон, что он воюет за пользователей и таранит светолёт Клу. Падая, Клу отбирает у Ринслера-Трона запасной истребитель и улетает. Погружаясь в море Симуляции, тонущий Ринслер изменяет свой цвет с оранжевого на светло-голубой — изначальный цвет Трона.

Возле портала герои встречают Клу. Кевин пытается договориться с ним, но Клу не желает ничего слышать. Забрав диск Кевина, Клу видит, что это на самом деле диск Кворры. Используя диск Кевина как ключ доступа, Сэм и Кворра входят в портал, а Кевин жертвует собой, чтобы уничтожить Клу и всю его армию. Он стирает код Клу и погибает во время реинтеграции Системы. Вернувшись, Сэм копирует этот компьютерный мир на карту памяти и выключает компьютер.
Выйдя в зал автоматов из потайной комнаты и встретив Алана, он назначает его председателем совета директоров своей компании «ENCOM». На улице Сэма ждёт Кворра. Сэм и Кворра уезжают на мотоцикле и Кворра видит свой первый рассвет в реальном мире.

В ролях

Производство

Подготовительный этап 
29 июля 1999 года ZDNet сообщили, что продолжение или ремейк Трона рассматривается компанией Pixar. В течение следующих нескольких лет различные новостные сайты сообщали множество ложных слухов о том, что продолжение Трона находится в стадии съёмок или подготовки к ним.

13 января 2005 года один из новостных сайтов сообщил, что студия Дисней наняла  и Ли Стернтэла для того, чтобы написать продолжение фильма.

В 2008 году в городе Сан-Диего на международном фестивале San Diego Comic-Con International, дабы удивить гостей фестиваля, был показан предварительный трейлер-тизер (обозначен как TR2N; режиссёр — Джозеф Косински).

Хотя трейлер не подтвердил, что продолжение Трона было в производстве, он показал, что Дисней был серьёзен в своих намерениях. В интервью Sci-Fi Wire было сказано, что тест-кадры вряд ли появятся в готовом фильме.

23 июля 2009 года студия Дисней показала нынешнее название на фестивале Comic-Con в 3D. Джефф Бриджес объясняет название со ссылкой на тему рассказа: «Это — в основном история о поиске сыном его отца». Кроме того, они показали трейлер, аналогичный показанному на Comic-Con 2008, но с обновлёнными визуальными эффектами. Поскольку ни один из кадров изнутри компьютерного мира не был закончен, они показали концепцию изображения со стадии производства. Изображение включало устройство распознавания, которое было обновлено по сравнению с оригинальным фильмом. Концепции фотографий показали также дисковые войны, которые также были изменены на турнир из 16 игр. Арена устроена таким образом, чтобы 16 игр шли в одно время.

Светоциклы созданы в новом дизайне . По данным пресс-конференции на Comic-Con 2009, новый автомобиль будет называться «Light Runner» и являться 2-местной версией светоцикла. Автомобиль очень быстрый, и имеет возможность сходить с «сетки» и передвигаться самостоятельно вне неё. Зритель также получает возможность взглянуть на собственный светоцикл Кевина Флинна — «Light Runner второго поколения», разработанный в 1989 году Флинном.

Модель в натуральную величину была размещена 28—30 августа 2009 года на стенде в Fan Expo-2009 в Торонто.

Съёмки 
Съёмки начались в Ванкувере в апреле 2009 года. Один из этапов съёмки фильма проходил в канадском Парке студии на юге Бернаби. Весь фильм был снят в 3D. Компания Digital Domain работала над визуальными эффектами.

В апреле 2009 года в Интернете появились фотографии персонажей фильма в синих плотно облегающих костюмах. Дизайн костюмов напоминает одежду, которую носили актёры в первой части фильма.

По словам Майкла Шина, исполнившего роль Кастора, шоумена до мозга костей, его персонаж вобрал в себя образы целого ряда выдающихся фигур шоу-бизнеса, таких как Зигги Стардаст.

Музыка 

Саундтрек к фильму написала группа Daft Punk, обладатель премии «Грэмми». Свой музыкальный и визуальный стиль Daft Punk создавали, во многом опираясь на «ТРОН» 1982 года. Саундтрек создавался на протяжении трёх лет, и в итоге получилось уникальное сочетание оркестровой, электронной и гранулярной музыки. Дуэт работал не только над музыкой, но и над дизайном звука, особенно в тех сценах, где из фоновых звуков рождается мелодия.

На момент проведения фестиваля Comic-Con в 2009 году, было установлено, что альбом будет состоять из 24 треков для фильма. Оливия Уайлд сказала, что дуэт может участвовать в будущих рекламных мероприятиях. Песня «Separate Ways» (Worlds Apart) группы Journey и «Sweet Dreams» группы Eurythmics включены в фильм (они же звучали в «Троне» 1982 года).

Дуэт Daft Punk собрал для записи в лондонской студии AIR Lyndhurst Studios симфонический оркестр из ста музыкантов. Саундтрек к фильму был выпущен 6 декабря 2010 года.

Спецэффекты 
Костюмы создавались при помощи компьютерного моделирования с использованием технологии CNC (computer numerical cutting).

Для съёмок фильма в формате 3D использовалась камеры Sony CineAlta F35 с матрицей размером, аналогичным кадровому окну пленочной камеры Super 35 мм.

Джефф Бриджес, играющий Клу, при помощи компьютерной обработки предстал на 30 лет моложе — таким, каким был в фильме «Трон».
Чтобы сыграть в воспоминаниях Флинна роль Трона, Брюс Бокслейтнер также был омоложен на 30 лет.

Лицо Джеффа Бриджеса было оцифровано, и по этой модели была изготовлена маска, в 52 отверстия которой были вставлены специальные маркеры, за которыми следили 4 камеры. При этом мимика фиксировалась и совмещалась с трёхмерной моделью, созданной по фотографиям Джеффа Бриджеса 30‑летней давности.

Джефф Бриджес стал первым актёром в истории кино, встречающимся на экране со своим компьютерно-омоложенным прототипом.

Видеоигра 
Видеоигра под названием «Трон: Эволюция» была выпущена зимой 2010 года. Тизер и трейлер были выпущены в ноябре 2009, хотя более длинный трейлер был показан на Spike Video Game Awards 12 декабря 2009 года. Сюжет игры происходит между первым и вторым фильмами.

Примечания

Ссылки 
 Трон: Наследие: внутренняя империя
 Статья о «Троне» (предыстория, история, видеоигры и т. д.)в журнале «Страна Игр»
 

Американские фильмы о супергероях
Трон
Фильмы-сиквелы США
Диснеевские фильмы
Фильмы в жанре киберпанк
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в 3D
Фильмы 2010 года в 3D
Фантастические фильмы 2010 года
Фильмы США 2010 года
Фильмы о виртуальной реальности
Фильмы Walt Disney Pictures